Sampa kan avse:

SAMPA –  ett skriftsätt för att med 7-bitars ASCII-tecken återge ett språk fonetiskt

Geografi

Brasilien 

 São Paulo, delstatshuvudstad,

Burkina Faso 

 Sampa (ort), Centre-Est,

Ghana 
 Sampa, Ghana – huvudort för distriktet Jaman North

Robotskapade Brasilienförgreningar
Robotskapade Burkina Fasoförgreningar